Мемориал Олега Макарова — ежегодный зимний турнир по футболу, основанный в честь известного украинского футболиста и тренера Олега Макарова. Проводится с 1996 года под эгидой Киевской областной федерации футбола.

История 
Впервые турнир был проведён в начале 1996 года, через 3 месяца после смерти Олега Макарова. Идея создания соревнования принадлежала бывшему руководителю Киевской областной федерации футбола Николаю Кирсанову. Первым победителем стал житомирский «Химик», победивший в финале киевский ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Больше всего побед в истории получил «Динамо-2» (Киев), становившийся победителем турнира 6 раз.

Кроме основных наград, которые разыгрываются в финальном матче турнира, был утвержден ряд индивидуальных призов, главным из которых является «Приз лучшего вратаря турнира». Кроме того, ещё один вратарь получает персональный приз от семьи Макарова. Также награждаются лучший игрок и лучший бомбардир турнира.

Количество команд не регламентировано и варьируется из года в год. Наибольшее количество клубов принимало участие в Мемориале Макарова в 2015 году — 23. Команды в основном представляют Украину, однако в некоторых розыгрышах участвовали и коллективы из ближнего зарубежья.

Финалы

Примечания

Ссылки 
 
 
 Мемориал Макарова: новости, результаты матчей, календарь матчей, турнирная таблица (раздел на сайте FootBoom)

Футбольные соревнования на Украине
Товарищеские турниры по футболу